Municipio de Elmdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elmdale (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Elmdale (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.